Gögge ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Gögge (* 1991), deutscher Slam-Poet, Autor und Musiker
 René Gögge (* 1985), deutscher Politiker der Partei Bündnis 90/Die Grünen Hamburg